2332 Kalm – asteroide della fascia principale
 Pehr Kalm – naturalista, scrittore ed esploratore svedese
 Kalm Dorsa – struttura geologica della superficie di Venere